Горбун:

 Горбун — горбатый человек.

В искусстве 
 «Горбун» — рассказ английского писателя Артура Конан Дойля.

Топоним 
 Горбун — река на Дальнем Востоке России в Хабаровском крае.

См. также